Il singolare dell'U.S. Men's Clay Court Championships 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michael Chang ha battuto in finale Grant Stafford 4-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie

  Michael Chang (campione)
  MaliVai Washington (primo turno)
  Petr Korda (secondo turno)
  Alex O'Brien (quarti)

 Jason Stoltenberg (semifinali) 
 Chris Woodruff (semifinali) 
 Byron Black (quarti) 
 Sandon Stolle (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1997
ATP Tour 1997